Durán hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Durán (Ecuador), ciudad de la provincia del Guayas, Ecuador;
 Cantón Durán, provincia del Guayas, Ecuador;
 Duran (Nuevo México), ciudad en Estados Unidos;

Personas 
 Durán (apellido)
 Diego Durán, escritor de una de las primeras obras sobre diversos aspectos de la sociedad mexica;
 Julio Durán, político chileno;
 Julio Durán Pérez, político socialista español, víctima de la represión del bando franquista durante la guerra civil;
 Juan Manuel Durán (1899-1926), aviador español.

Historia
 Códice Durán o "Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme", manuscrito novohispano realizado en la segunda mitad del  por Diego Durán